Esistono più comuni francesi con questo nome

Homps – Aude
Homps – Gers